Severn River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Severn River (vattendrag i Australien), New South Wales, 
 Dumaresq River, vattendrag, Queensland,

Kanada 

 Severn River (Hudson Bay), flod i Ontario, 
 Severn River (Georgian Bay), flod i Ontario, 

Robotskapade Australienförgreningar